Пальчатокоренник иберийский () — вид травянистых растений из рода Пальчатокоренник семейства Орхидные.

Синонимы 
 Orchis iberica M.Bieb. ex Willd., 1805 
 Dactylorchis iberica (M.Bieb. ex Willd.) Verm., 1947
 Orchis angustifolia M.Bieb., 1808
 Gymnadenia angustifolia (M.Bieb.) Spreng., 1826
 Orchis leptophylla K.Koch, 1849
 Orchis leptophylla var. laxa K.Koch, 1849
 Orchis leptophylla var. longifolia K.Koch, 1849
 Orchis iberica f. fraasii Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach, 1851
 Orchis iberica f. longifolia (K.Koch) Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach, 1851
 Orchis iberica f. stevenii Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach, 1851
 Orchis natolica Fisch. & C.A.Mey., 1854
 Orchis iberica f. leptophylla E.G.Camus, 1908

Описание 
Растение 20—55 см высоты с веретновидными, на конце раздвоенными клубнями, с короткими ползучими побегами.

Dactylorhiza iberica значительно отличается от других видов рода по строению и характеру морфогенеза подземных органов. Растение образует побеги двух типов: ортотропные и плагиотропные. Продолжительность жизни побегов первого типа составляет околотрёх лет, включая двухлетний период формирования тубероида. У побегов второго типа видимый рост длится полтора года, а затем из апикальной части столона формируется стеблекорневой тубероид. Побеги обоих типов интенсивно ветвятся с образованием 2—3 боковых побегов, представленных как столонами, так и стеблекорневыми тубероидами.

Листья узкие, линейно-ланцетные, сосредоточены при основании стебля.

Соцветие — длинный рыхлый колос из крупных розовых цветков. Прицветники ланцетные, острые, в нижней части соцветия равные по длине цветкам. Все листочки наружного круга околоцветника сближены, образуя шлем, узкояйцевидные, острые, 7—9 мм длины, листочки внутреннего круга мельче, линейно-ланцетные.  Губа с темно-пурпурными пятнышками, 8—11 мм длины, обратнояйцевидная, коротко трехлопастная, к основанию суженная, средняя лопасть её почти линейная, острая, шпорец 5—6 мм длины, короче завязи, тупой, согнутый. Завязь сидячая, скрученная. Цветёт в июне-июле. Численность вида невелика.

Распространение 
Встречается на сырых горных лугах и болотистых понижениях в долинах рек Крыма, на Кавказе (Предкавказье, Восточное и Южное Закавказье), в Средиземноморье, Малой Азии, Иране. Впервые этот вид был найден и описан в XVIII веке известным исследователем флоры Крыма и Кавказа Фридрихом Маршалом фон Биберштейном на востоке Грузии (в Иберии), отсюда и название вида.

Литература 
 
 Cortizo C, Perille M, Pimentel M, Romero D, Sahuquillo E, 2005, Nuevos datos corologicos para la familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Peninsula Iberica). Nova Acta Cient. Compostel., Biol. 14. 95—99
 Bernardos S, Amich F, 2001, Novedades y comentarios para la orquidoflora centro-occidental iberica. (New localities and remarks on the taxonomy of middle-western Iberian orchids.) Lazaroa 21. 13—18
 Benito Ayuso J, Hermosilla CE, 2000, Algunos hibridas de orquideas nuevos para la Peninsula Iberica. (Some hybrids of not cited orchids of the Iberian Peninsula.) Estud. Mus. Cienc. Nat. Alava 15. 185—188

Примечания

Ссылки 
Энциклопедия декоративных садовых растений: пальчатокоренник 

Орхидные